Un distrito de Chile puede referirse a:
 los distritos electorales para efectos de las elecciones de diputados;
 los antiguos distritos, que durante la vigencia de las Constituciones de 1833 y 1925 sirvieron como las divisiones político-administrativas más pequeñas